Aakkâr kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Caza de Aakkâr, distrikt, Mohafazat Aakkâr, 
 Mohafazat Aakkâr, guvernement, 

Robotskapade Libanonförgreningar